Ambleville (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Ambleville (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes